Gater steht für:

 Gater, ein tontechnischer Effekt 
 Gater (Volk), ein gallischer Stamm

Gater ist der Familienname folgender Personen:

 Roy Gater (1940–2017), englischer Fußballspieler und -trainer